Delphine Cascarino – calciatrice francese
 Estelle Cascarino – calciatrice francese
 Tony Cascarino – ex calciatore inglese naturalizzato irlandese